Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ageratum conyzoides
 el nombre común de la planta Chenopodium incisum